Мо́рлі () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Ебенізер Кобб Морлі (; 1831—1924) — англійський спортсмен та спортивний діяч.
 Едвард Вільямс Морлі (; 1838—1923) — американський учений, фізик і хімік.
 Карен Морлі (, уроджена Мілдред Лінтон, ; 1909—2003) — американська акторка.
 Роберт Морлі (; 1908—1992) — британський актор театру й кіно.
 Томас Морлі (; 1557—1602) — англійський композитор, органіст і нотовидавець.
  (; 1860—1937) — британський математик, який зробив значний внесок в алгебру та геометрію.

Морлі — місто, штат Айова
 Морлі — місто, штат Міссурі
 Морлі — селище, штат Мічиган